Авевејо Сегундо има више значења:
 Авевејо Сегундо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Авевејо Сегундо, Парада ла Галера (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику